Села:
 Мисики — Полтавська область, Зіньківський район
 Мисики — Тернопільська область, Кременецький район